Aruk steht für
 Aruk (Iran), Ortsname
 ARuK: Abk. für Arbeiter-Rad- und Kraftfahrerbund